Patrick Roach ist der Name folgender Personen:

 Patrick Roach (1937–2004), britischer Schauspieler und Wrestler, siehe Pat Roach 
* Patrick Roach (Schauspieler) (* 1969), kanadischer Schauspieler